Van Vollenhoven steht für:
 Van Vollenhoven (Patriziergeschlecht), niederländisches Patriziergeschlecht

Van Vollenhoven ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis van Vollenhoven (1874–1933), niederländischer Rechtswissenschaftler

 Maurits van Vollenhoven (Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven; 1882–1976), niederländischer Jurist und Diplomat 
 Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (* 1968), Prinz von Oranien-Nassau
 Pieter van Vollenhoven (* 1939), niederländischer Jurist und Hochschullehrer, Gatte von Margriet von Oranien-Nassau 
 Samuel Snellen van Vollenhoven (1816–1880), niederländischer Entomologe
 Tom van Vollenhoven (1935–2017), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler